Edward John Galvin – missionario e vescovo cattolico irlandese
 George Galvin, noto come Dan Leno – attore teatrale inglese
 Noah Galvin – attore statunitense
 Pud Galvin – giocatore di baseball statunitense
 Tony Galvin – ex calciatore irlandese